Petropavlovsk (schip)
 de vroegere naam van de Russische stad Petropavlovsk-Kamtsjatski
 de vroegere naam van de Kazachse stad Petropavl